Натуральне число 1374
 1374 рік до нашої ери
 1374 рік нашої ери